Краковяк:

 Краковяк — польский танец.
 Краковяк — форма в польском стихосложении.